Ipiranga (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaat São Paulo, van historisch belang omdat hier de onafhankelijkheid van het land is uitgeroepen
Ipiranga (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Ipiranga de Goiás, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Ipiranga do Norte, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Ipiranga do Piauí, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Ipiranga do Sul, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul